Beaujon est un patronyme français, porté notamment par :
 Nicolas Beaujon, 1718-1786, financier et philanthrope bienfaiteur français ;
 Edmond Beaujon, 1905-1989, enseignant de philosophie et essayiste suisse, connu pour son travail de traduction de l'œuvre littéraire de Hermann Hesse.

Lieux 
Plusieurs lieux parisiens portent le nom de Nicolas Beaujon :
 l'hôpital Beaujon, hôpital créé initialement à Paris, et installé depuis 1935 à Clichy (Hauts-de-Seine) ;
 la rue Beaujon et le square Beaujon à sa proximité, dans le 8e arrondissement de Paris ; 
 la folie Beaujon, un ancien domaine de plaisance (désormais disparu) ;
 l'ancien boulevard Beaujon, devenu l'avenue de Friedland.